— японский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.

Биография 
Работать в киноиндустрии начал в 1934 году как художник на студии «Синко Кинэма». 

В 1941 году вышли первые фильмы, снятые по его сценариям. Работал с Кэндзи Мидзогути, в том числе был художником-декоратором на его фильме «Верность в эпоху Гэнроку» (1941—1942). 

В середине 1940-х перешёл в компанию «Сётику», писал сценарии для режиссёра Кодзабуро Ёсимуры. 

В 1950 году Синдо и Ёсимура ушли из «Сётику», чтобы основать независимую кинокомпанию «Киндай эйга кёкай». 

В 1951 году Синдо дебютировал как режиссёр. Его первый фильм «Рассказ о любимой жене» являлся автобиографической работой и был связан с его первым браком. 

В 1972—1981 годах был председателем Гильдии сценаристов Японии.

За 60 лет творческой деятельности поставил 45 фильмов. Более 150 фильмов снято по его сценариям.

Награды 
 1961 — Большой приз II Московского международного кинофестиваля («Голый остров»; совместно с картиной Григория Чухрая «Чистое небо»).
 1971 — Золотой приз VII Московского международного кинофестиваля («Обнажённые девятнадцатилетние»).
 1995 — премия ФИПРЕССИ XIX Московского международного кинофестиваля («Полуденное завещание»).
 1996 — премии Японской киноакадемии за лучший фильм, за лучшую режиссуру и за лучший сценарий («Полуденное завещание»).
 1999 — Золотой святой Георгий и премия ФИПРЕССИ XXI Московского международного кинофестиваля («Жажда жизни»).
 2002 — орден Культуры.

Фильмография

Режиссёр 
Синдо — автор сценариев всех поставленных им фильмов
 1951 — Рассказ о любимой жене / 愛妻物語 (Aisai monogatari)
 1952 — Лавина / 雪崩 (Nadare)
 1952 — Дети Хиросимы (Дети атомной бомбы) / 原爆の子 (Gembaku no ko) — фильм снят по книге профессора Хиросимского университета Араты Осады, вошёл в конкурсную программу Каннского фестиваля
 1953 — Миниатюра / 縮図 (Shukuzu) (по роману Сюсэя Токуды)
 1953 — Жизнь женщины / 女の一生 (Onna no issho) — сценарий написан по произведению Ги де Мопассана
 1954 — Канава / どぶ (Dobu)
 1955 — Волки / 狼 (Okami)
 1956 — Самоубийство любовников / 銀心中 (Gin shinju)
 1956 — Актриса / 女優 (Joyu) — по книге актрисы Какуко Мори
 1956 — Берег одинокого путника / 流離の岸 (Ryuri no kishi)
 1957 — Негодяи из порта / 海の野郎ども (Umi no yarodomo)
 1958 — Только у женщин бывают печали / 悲しみは女だけに (Kanashimi wa onna dakeni)
 1959 — Счастливый дракон № 5 (Трагедия счастливого дракона) / 第五福竜丸 (Daigo Fukuryu-Maru)
 1959 — Самая лучшая невеста / 花嫁さんは世界一 (Hanayome-san wa sekai-ichi)
 1960 — Голый остров / 裸の島 (Hadaka no shima), продюсер — номинация премии BAFTA за лучший неанглоязычный фильм (1963)
 1961 — День молодого человека (международный киноальманах)
 1962 — Человек / 人間 (Ningen) (по роману Яэко Ногами) — приз национального фестиваля искусств
 1963 — Мама / 母 (Haha)
 1964 — Женщина-демон (Онибаба) / 鬼婆 (Onibaba), художник
 1965 — Негодяй / 悪党 (Akuto) — по роману Дзюнтъиро Танидзаки
 1966 — Утраченный пол / 本能 (Honnô), продюсер
 1967 — Влечение / 性の起原 (Sei no kigen)
 1968 — Чёрные кошки в бамбуковых зарослях / 藪の中の黒猫 (Yabu no naka no kuroneko) — вошёл в конкурсную программу Каннского фестиваля
 1968 — Сильная женщина, слабый мужчина / 強虫女と弱虫男 (Tsuyomushi onna to yowamushi otoko)
 1969 — Жара / かげろう (Kagerô)
 1970 — Подёнка / 触角 (Shokkaku)
 1971 — Живи сегодня, умри завтра! (Обнажённые девятнадцатилетние) / 裸の十九才 (Hadaka no Jukyu-sai)
 1972 — Металлический обруч / 鉄輪（かなわ (Kanawa), продюсер
 1972 — Молитва / 讃歌 (Sanka), продюсер — по роману Дзюнъитиро Таиндзаки
 1973 — Сердце / 心 (Kokoro), продюсер — по одноимённому роману писателя Нацумэ Сосэки
 1974 — Наш путь / わが道 (Waga michi)
 1975 — Кэндзи Мидзогути: Жизнь кинорежиссёра / ある映画監督の生涯　溝口健二の記録 (Aru eiga-kantoku no shogai) — документальный
 1977 — Одинокое путешествие Тикудзана / 竹山ひとり旅 (Chikuzan hitori tabi) — вошёл в конкурсную программу X Московского кинофестиваля
 1979 — Удушение / 絞殺 (Kousatsu), продюсер — вошёл в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля
 1981 — Картинки Хокусая / 北斎漫画 (Hokusai manga) — по пьесе Сэйити Ясиро о творчестве художника Кацусики Хокусая
 1984 — Горизонт / 地平線 (Chihei-sen)
 1986 — Дерево без листьев / 落葉樹 (Rakuyôju)
 1986 — Чёрный совет / ブラックボード (Burakkubōdo)
 1988 — Группа «Сакура» уничтожена / さくら隊散る (Sakura-tai Chiru)
 1992 — Странная история, произошедшая к востоку от одной реки / 濹東綺譚 (Bokuto kidan) — по роману Кафу Ногаи
 1995 — Полуденное завещание / 午後の遺言状 (Gogo no Yuigon-jo)
 1999 — Жажда жизни / 生きたい (Ikitai)
 2000 — Подыгрывающий / 三文役者 (Sanmon yakusha)
 2003 — Сова / ふくろう (Fukurô) — вошёл в конкурсную программу XXV Московского кинофестиваля
 2008 — Учитель и трое детей / 石内尋常高等小学校　花は散れども (Ishiuchi jinjô kôtô shôgakkô: Hana wa chiredomo)
 2011 — Открытка / 一枚のハガキ (Ichimai no hagaki) — вошёл в конкурсную программу 34-го Московского кинофестиваля

Сценарист 
 1941 — Северное сияние / 北光 (Hokkyokukô) (совместно с Джинджером Уиллисом) — режиссёр Сигэо Танака
 1946 — Заждавшаяся женщина / Machibôke no onna — режиссёр Масахиро Макино
 1946 — Победа женщин / Josei no shôri (совместно с Кого Нодой) — режиссёр Кэндзи Мидзогути
 1947 — Замужество (совместно с режиссёром фильма) / 結婚 (Kekkon) — режиссёр Кэйсукэ Киносита
 1947 — Бал в доме Андзё / Anjô-ke no butôkai — режиссёр Кодзабуро Ёсимура
 1948 — Соблазнение / Yuwaku — режиссёр Кодзабуро Ёсимура
 1948 — Блестящие дни нашей жизни / Waga shogai no kagayakeru hi — режиссёр Кодзабуро Ёсимура
 1949 — Пламя моей любви / わが恋は燃えぬ (Waga koi wa moenu) (совместно с Ёсикатой Ёдой и Кого Нодой) — режиссёр Кэндзи Мидзогути
 1949 — Это девушкам / Ojôsan kanpai — режиссёр Кэйсукэ Киносита
 1950 — Колокола Нагасаки / 長崎の鐘 (Nagasaki no Kane) (по книге врача Такаси Нагаи)
 1950 — Преследование на рассвете / Akatsuki no tsuiseki (совместно с Дзюном Накагавой) — режиссёр Кон Итикава
 1950 — Вне войны / Senka no hate
 1951 — Кто судит меня? / Dare ga watashi o sabaku no ka — режиссёр Сэнкити Танигути
 1951 — Танцовщица / 舞姫 (Maihime) (по роману Ясунари Кавабаты) — режиссёр Микио Нарусэ
 1951 — Маскарад / Itsuwareru seiso — режиссёр Кодзабуро Ёсимура
 1951 — Бесплатная школа / 自由学校 (Jiyû gakkô) (по книге Бунроку Сиси) — режиссёр Кодзабуро Ёсимура
 1951 — Повесть о Гэндзи / 源氏物語 (Genji Monogatari) — режиссёр Кодзабуро Ёсимура (сценарий фильма основан на одноимённом романе Мурасаки Сикибу и книге Дзюнъитиро Танидзаки)
 1951 — Дьявольский судья / Ashura hangan
 1952 — Сёстры из Нисидзина / Nishijin no shimai — режиссёр Кодзабуро Ёсимура
 1952 — Насилие / Boryoku — режиссёр Кодзабуро Ёсимура
 1953 — Тысячекрылый журавль / 千羽鶴 (Senba zuru) (по одноимённому роману Ясунари Кавабаты, совместно с Нагисой Осимой) — режиссёр Кодзабуро Ёсимура
 1953 — Женщина идёт одна по земле / Onna hitori daichi o yuku (совместно с Сигэру Мацуокой и Такэо Тиаки) — режиссёр Фумио Камэи
 1953 — Остракизм / Mura hatibu — режиссёр Дзэнсю Коидзуми
 1953 — Желание / Yokubo — режиссёр Кодзабуро Ёсимура
 1953 — Перед рассветом / 夜明け前 (Yoake mae) — режиссёр Кодзабуро Ёсимура
 1953 — На краю земли / Chi no hate made — режиссёр Сэйдзи Хисамацу (сценарий написан по произведению Фёдора Достоевского)
 1954 — Грязный юноша / Dorodarake no seishun — режиссёры Итиро Сугаи, Кодзабуро Ёсимура
 1954 — Молодые люди / Wakai hitotachi (совместно с Горо Тонадой) — режиссёр Кодзабуро Ёсимура
 1954 — Мыс Асидзури / Ashizuri misaki — режиссёр Кодзабуро Ёсимура
 1955 — Когда любишь / Ai sureba koso (совместно с Юсаку Ямагатой) — режиссёры Кодзабуро Ёсимура, Тадаси Имаи, Сацуо Ямамото
 1955 — Женщина из Гинзы / Ginza no onna (совместно с Нисаном Такахаси) — режиссёр Кодзабуро Ёсимура
 1955 — Красавица и чудовище / Bijo to kairyu — режиссёр Кодзабуро Ёсимура
 1957 — Пошатнувшаяся добродетель / Bitoku no yoromeki — режиссёр Ко Накахира (сценарий написан по одноимённому роману Юкио Мисимы)
 1957 — Дочь мхов / (ひかげの娘 Hikage no musume — режиссёр Сюэ Мацубаяси
 1957 — На этой земле / Chijo (по книге Сэйдзиро Симады) — режиссёр Кодзабуро Ёсимура
 1958 — Ледяная стена / 氷壁 (Hyoheki) (по одноимённому роману Ясуси Иноуэ) — режиссёр Ясудзо Масумура
 1958 — Ночной барабан / 夜の鼓 (Yoru no tsuzumi) (совместно с Синобу Хасимото по пьесе Тикамацу Мондзаэмона) — режиссёр Тадаси Имаи
 1958 — Смелый человек / Futeki na otoko — режиссёр Ясудзо Масумура
 1958 — Хлебное зерно / Hitotsubu no mugi (совместно с Сигэки Тибой) — режиссёр Кодзабуро Ёсимура
 1958 — Обнажённое солнце / Hadaka no taiyo (совместно с Кадзутоси Химуро) — режиссёр Миёдзи Иэки
 1959 — Дневник оранжевого цветка / .からたち日記 (Karatachi nikki) — режиссёр Хэйноскэ Госё
 1959 — Сломайте эти стены / その壁を砕け(Sono kabe o kudake) — режиссёр Ко Накахира
 1960 — Большое путешествие / (Ôinaru tabiji) — режиссёр Хидэо Сэкигава
 1960 — Риск самурая / Kunisada Chûji — режиссёр Сэнкити Танигути
 1960 — Женщины Токио / 女の坂 (Onna no saka) (по роману Хисао Савано) — режиссёр Кодзабуро Ёсимура
 1960 — Опасности Бангаку / Gambare! Bangaku (совместно с Мацуо Киси, по сюжету Садао Яманаки) — режиссёр Сюэ Мацубаяси
 1961 — Инцидент в Мацукаве / 松川事件 (Matsukawa-Jiken) (совместно с Юсаку Ямагатой) — режиссёр Сацуо Ямамото
 1961 — Ронины из Ако / 赤穂浪士 (Ako roshi) (по японскому народному преданию «Месть Ако», совместно с Хидэо Огуни и Дзиро Осараги) — режиссёр Садацугу Мацуда
 1961 — Любовь и пламя / 愛と炎と (Ai to honoho to) (совместно с Синтарой Исихарой) — режиссёр Эйдзо Сугава
 1961 — Женская безнравственность / 背徳のメス (Haitoku no mesu) — режиссёр Ёситаро Номура
 1962 — Семейные проблемы / Katei no jijou — режиссёр Кодзабуро Ёсимура
 1962 — Чёрная ящерица / 黒蜥蝪 (Kurotokage) (по роману Эдогавы Рампо в инсценировке Юкио Мисимы) — режиссёр Умэцугу Иноуэ
 1962 — Как я купил голубую плоскодонку / 青べか物語 (Ao beka monogatari) (по роману Сюгоро Ямамото) — режиссёр Юдзо Кавасима
 1962 — Бог китов / Kujira gami — режиссёр Токудзо Танака
 1962 — Изящное чудовище / しとやかな獣 (Shitoyakana kedamono) — режиссёр Юдзо Кавасима
 1963 — Истории о лжи / Uso (новелла «San jyokyo») — режиссёр Тэйноскэ Кинугаса
 1964 — Горы и реки со шрамами / Kizudarake no sanga (по роману Тацудзо Исикавы) — режиссёр Сацуо Ямамото
 1964 — Свастика / 卍 (Manji) (по одноимённому роману Дзюнъитиро Таиндзаки) — режиссёр Ясудзо Масумура
 1965 — Жена Сэйсаку / 清作之妻 (Seisaku no tsuma) — режиссёр Ясудзо Мусумура
 1966 — Татуировка / 刺青 (Irezumi) (по одноимённому роману Дзюнъитиро Таиндзаки) — режиссёр Ясудзо Масумура
 1966 — Затоичи: Путешествие за море / 座頭市海を渡る (Zatôichi umi o wataru, по книге Кана Симодзавы) — режиссёр Кадзуо Икэхиро
 1966 — Бойцовская элегия / けんかえれじい (Kenka erejii) — режиссёр Сэйдзюн Судзуки
 1967 — Две супруги / Tsuma futari (по роману Хью Уилера) — режиссёр Ясудзо Масумура
 1967 — Жена Сэйсю Ханаоки / 華岡青洲の妻 (Hanaoka Seishu no tsuma) (по роману Савако Ариёси) — режиссёр Ясудзо Масумура
 1968 — Спящие красавицы / 眠れる美女 (Nemureru bijo) (по повести Ясунари Кавабаты) — режиссёр Кодзабуро Ёсимура
 1969 — Обитель демонов / Oni no sumu yakata (по роману Дзюнъитиро Танbдзаки) — режиссёр Кэндзи Мисуми
 1969 — Тысячекрылый журавль / 千羽鶴 (Senba zuru) (по одноимённому роману Ясунари Кавабаты) — режиссёр Ясудзо Масумура
 1971 — Душа демонов / (Yami no naka no chimimoryo) — режиссёр Ко Накахира — конкурсная программа Каннского фестиваля
 1971 — Битва за Окинаву / Gekido no showashi: Okinawa kessen (совместно с Рёдзо Касахарой) — режиссёр Кихати Окамото
 1972 — Под флагом восходящего солнца / 軍旗はためく下に (Gunki hatameku moto ni) (по роману Сёдзи Юки) — режиссёр Киндзи Фукасаку
 1978 — Опасные связи / 危険な関係 (Kiken na kankei) (по одноимённому роману Шодерло де Лакло) — режиссёр Тосия Фудзита
 1978 — Инцидент / 事件 (Jiken) (по роману Сёхэя Ооки) — режиссёр Ёситаро Номура. Фильм получил премию Японской киноакадемии за лучший фильм.
 1979 — Три неотправленных письма / 配達されない三通の手紙 (Haitatsu sarenai santsu no tegami) (по роману Эллери Куина) — режиссёр Ёситаро Номура
 1980 — Архипелаг в судорогах / Jishin retto — режиссёр Кэндзиро Омори
 1981 — Реннъё и его мать / 蓮如とその母 (Rennyo to sono haha) (мультфильм) — режиссёр Кихатиро Кавамото
 1987 — Фильм актрисы / 映画女優 (Eiga joyu) (совместно с режиссёром и Синъя Хидакой) — режиссёр Кон Итикава
 1987 — История Хатико / ハチ公物語 (Hachiko Monogatari) — режиссёр Сэйдзиро Кояма
 1999 — Омотя (Дом гейши) / おもちゃ (Omocha) — режиссёр Киндзи Фукасаку
 1999 — Идеальное образование / Kanzen-naru shiiku (по роману Митико Мацуды) — режиссёр Бен Вада
 2007 — Броненосец, который ходил по суше / Oka ni agatta gunkan — режиссёр Ясухиро Ямамото

Память 
В 2011 году Канэто Синдо был установлен памятник в Москве. Торжественная церемония состоялась в парке «Музеон» возле ЦДХ.

Примечания

Ссылки 
 О творчестве Канэто Синдо в журнале «Сеанс»

Столетние долгожители Японии
Лауреаты Московского кинофестиваля (Серебряный Георгий)
Режиссёры фильмов жанра тямбара
Лауреаты премии Асахи
Лауреаты премии Японской киноакадемии лучшему режиссёру